Monte Sião, elevação de terra em Jerusalém
 Monte Sião (Minas Gerais), município
 Monte Sião (Manaus), bairro

Desambiguações de topônimos